Amerikai Egyesült Államok
Afton (Delaware)
Afton (Észak-Karolina)
Afton (Georgia)
Afton (Iowa)
Afton (Glenn megye, Kalifornia)
Afton (San Bernardino megye, Kalifornia)
Afton (Louisiana)
Affton (Missouri)
Afton (Michigan)
Afton (Minnesota)
Afton (Nevada)
Afton (New Jersey)
Afton (kisváros, New York)
Afton (falu, New York)
Afton (Nyugat-Virginia)
Afton (Ohio)
Afton (Oklahoma)
Afton (Tennessee)
Afton (Texas)
Afton (Új-Mexikó)
Afton (Virginia)
Afton (Wisconsin)
Afton (Wyoming)
Afton Township (Arkansas)
Afton Township (Brookings megye, Dél-Dakota)
Afton Township (Sanborn megye, Dél-Dakota)
Afton Township (Észak-Dakota)
Afton Township (Iowa)
Afton Township (DeKalb megye, Illinois)
Afton Township (Sedgwick megye, Kansas)
 Kanada
Afton (Prince Edward-sziget)
Afton (Új-Skócia)